Narval (deutsch: „Narwal“) steht für:
 Narval (Q 4), französisches U-Boot von 1900
 Narval (Schiff, 1926), französisches U-Boot der Requin-Klasse von 1926
 Narval (S 631), französisches U-Boot und Typschiff der Narval-Klasse
 Narval (S 160), portugiesisches U-Boot, siehe HMS Spur (P265)
 Narval (S 64), spanisches U-Boot der in Frankreich konstruierten Delphin-Klasse

NARVAL steht als Abkürzung für:
 NARVAL, Spektropolarimeter des Bernard-Lyot-Teleskops auf dem Pic du Midi de Bigorre

Sonstiges:
 Narval Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 SNCASO SO.8000 Narval, französisches Trägerkampfflugzeug der Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest

Siehe auch:
 Narwal (Begriffsklärung)
 USS Narwhal

Abkürzung